Kleinmotten ist der Name folgender Orte:

 Kleinmotten (Gemeinde Gastern), Ort in Niederösterreich
 Kleinmotten (Gemeinde Pölla), Wüstung im Truppenübungsplatz und Katastralgemeinde in Niederösterreich